Stern von Afrika ist der Beiname von:

 Hans-Joachim Marseille, Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg

Der Stern von Afrika ist der Titel folgender Werke:
 Der Stern von Afrika, deutscher Kriegsfilm aus dem Jahr 1957
 Der Stern von Afrika – Ein Roman aus dem Jahr 3000, Roman von Bruno Bürgel aus dem Jahr 1921

Stern von Afrika ist der Name von zwei Diamanten, die aus dem Cullinan-Diamanten geschliffen und in die britischen Kronjuwelen eingearbeitet wurden:
 Großer Stern von Afrika (Great Star of Africa, Cullinan I), Teil des Zepters mit dem Kreuz
 Kleinerer Stern von Afrika (Lesser Star of Africa, Cullinan II), Teil der Imperial State Crown

Der Stern von Afrika bezeichnet:
 Der Stern von Afrika (Brettspiel), ein finnisches Brettspiel
 mehrere afrikanische Auszeichnungen.